Monceaux (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Monceaux (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia